Fate: The Best of Death
Fate: The Traitor Souls

Localidades

Fate (Texas)

Desambiguação